Сент-Андре́-дез-О (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22274.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 38 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 330 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 163 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 117 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 117 активных работали 102 человека (58 мужчин и 44 женщины), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 46 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины старой церкви Св. Андрея (XI—XII века). Исторический памятник с 1990 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор